Сен-Лора́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Виллер-Семёз. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08385.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к северо-востоку от Парижа, в 95 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 5 км к востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1201 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 831 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 540 были экономически активными, 291 — неактивными (показатель активности — 65,0 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 540 активных работали 489 человек (259 мужчин и 230 женщин), безработных было 51 (27 мужчин и 24 женщины). Среди 291 неактивных 180 человек были учениками или студентами, 75 — пенсионерами, 36 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны